Jana Kramer — дебютный студийный альбом американской актрисы и кантри-певицы Яны Крамер, изданный 5 июня 2012 года на студии Elektra Nashville. Продюсером был Скотт Хендрикс.
Первый сингл, «Why Ya Wanna» вышел в январе 2012 и получил платиновую сертификацию RIAA. Диск также включал ранее изданные цифровые синглы «Whiskey», «What I Love About Your Love» и «I Won’t Give Up», приложенные в качестве бонусных цифровых треков.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Taste of Country, Roughstock.
Jana Kramer дебютировал на 5 месте в американском кантри-чарте Top Country Albums и на 19 месте в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 16,000 копий в первую неделю. К сентябрю 2015 году тираж составил 185,000 копий в США.

Список композиций

Чарты

Итоговый годовой чарт

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Riser Jana Kramer — «Why Ya Wanna» (Official Music Video)

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы Elektra Records